Il doppio del torneo di tennis Portoroz Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nebojša Đorđević e Aleksandar Kitinov che hanno battuto in finale Mathias Huning e Michael Kohlmann 7-5, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Lorenzo Manta (primo turno)
 Nebojša Đorđević /  Aleksandar Kitinov (Campioni)

 Georg Blumauer /  Udo Plamberger (primo turno)
 Mathias Huning /  Michael Kohlmann (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Portoroz Challenger 1996